Вале́рий Петро́вич Жу́ков (род. 2 мая 1971 года, Бийск, Алтайский край, РСФСР) — российский рок-музыкант, композитор, поэт и вокалист. Является бессменным лидером и автором всех песен рок-группы «Жуки».

Биография 
В. П. Жуков родился 2 мая 1971 года в Бийске (Алтайский край РСФСР). Отец — Пётр Максимович, мать — Екатерина Николаевна. Учился в средней школе № 5. Окончив школу, Валерий поступил в Абаканское музыкальное училище по классу вокала (в котором на каждое место претендовало по 7 абитуриентов), откуда был отчислен через год за непосещаемость. Начало творческого этапа жизни Валерия произошло в 14-тилетнем возрасте, когда он написал своё первое стихотворение. Чуть позже он освоил гитару и начал сочинять мелодии. Юный Валерий склонился в сторону рок-н-ролла, создав ещё в школе рок-группу «Добрый день».

В 1991 году Жуков записал свой первый альбом «Окрошка» и отправился в Москву, где и основал рок-группу «Жуки». Также известен как автор текстов некоторых песен группы «Браво» («Этот город», «Если бы на Марсе», «Это за окном рассвет» и другие).

7 августа 2014 года В. Жуков был госпитализирован с инфарктом, однако на данный момент отлично себя чувствует и ведёт активную концертную и студийную деятельность.

Личная жизнь 
В настоящее время В. П. Жуков женат на Дарье Жуковой, от брака с которой имеет двух общих сыновей. От предыдущих гражданских браков у музыканта есть дочь и двое сыновей, один из которых умер в 2013 году.

Примечания 

Авторы текстов группы «Браво»